Филимон — имя собственное, выступает в виде личных имён и фамилий.

Имя 
 Филимон — апостол от семидесяти, адресат послания к Филимону.
 Филимон Антинойский, мученик
 Филимон (Ангелопулос-Айаннанитис) (1934—2012) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Кавасский.

Фамилия 
 Филимон, Николае (1819—1865) — румынский писатель.
 Филимон, Иоаннис (1798—1874) — греческий историк и издатель 19-го века, участник и историограф Греческой революции

См. также 
 Филемон

Русские мужские имена